Вільсанді () — 12-й за величиною естонський острів, розташований у Балтійському морі на захід від острова Сааремаа;
 Вільсанді () — національний парк в Естонії;
 Вільсанді () — село в Естонії, у волості Кіхельконна повіту Сааремаа.